Манапучи има више значења:

 Манапучи (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Манапучи (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику